Deneb el Okab is de gezamenlijke, Arabische naam voor zeta Aquilae (83 lj) en epsilon Aquilae (155 lj), twee sterren in het sterrenbeeld Arend (Aquila). Beide sterren liggen vlak bij elkaar in de noordelijke vleugelpunt van de Arend, de verwarring is waarschijnlijk ontstaan omdat men vroeger niet precies de positie van een ster aan kon geven. De sterren vormen echter geen dubbelster, daar ze op grote onderlinge afstand staan.

Bronnen
 Bright Star Catalogue

Type A-hoofdreeksster
Type K-reus
Arend